Софія Михайлівна Бланк (16 грудня 1945 року, ст. Турчинка, нині с. Іршанськ, Житомирська область, Україна) — українська дослідниця та письменниця (автор 60 книг), рефлексотерапевт, психолог. Проводить експериментальні дослідження на кірліанівському приладі, що базується на "Ефекті Кірліана". Автор терміну "аурологія" (вивчення поняття аури в широкому розумінні).

Біографія  
Народилася у ст. Турчинка, нині с. Іршанськ, Житомирська область, Україна. Мати: Гербер Маня Минашевна (1924-2016 рр.), Батько: Епштейн Михайло Борисович (1924-1988 рр.), пройшов війну, був тяжко поранений, комісований в 1945 році. У 1957 - 1961 роках Софія Бланк навчалася у медичному училищі у м. Бердичів Житомирська область, отримала диплом медсестри, потім працювала в районних лікарнях п. Лугіна та Ушомер. У 1968 - 1972 роках навчання у Орловському педагогічному інституті на факультеті Дошкільна психологія та педагогіка. Далі навчалася на курсах альтернативної медицини, народної медицини, мануальної терапії, точкового масажу. 1969 року вийшла заміж за Бланк Бориса Вольфовича. 1980 року народила сина Володимира Борисовича Бланк. У 1995 році емігрували з сім'єю в США м. Нью-Йорк, отримала додаткову кваліфікацію та дипломи з рефлесотерапії та масажу, практикувала альтернативну медицину допомагаючи людям методами рефлесотерапії, літотерапії (лікування камінням), фітотерапією, відновлюючи здоров'я людини за допомогою практики народної медицини, мануальної терапії за методом доктора Н.А. Касьяна, одночасно проводячи кирліанівську зйомку аури, які зверталися за допомогою. На перші зароблені гроші придбала Кирліанівський апарат – прилад для експериментальних досліджень, завдяки якому й проводилася зйомка газорозрядного поля пацієнтів (прилад фірми "Pantheon Research". Знімки виконували на плівці Polaroid 667).

Діяльність

У 2002 році Конструктор (винахідник - Віктор Рубенович Микиртумов, автор багатьох винаходів та удосконалень) модернізував американську версію кирліанівського приладу, завдяки чому прилад набув можливості реєструвати події у газорозрядному полі людини.

Знімки оновленого приладу, інтенсивніше та яскравіше, демонстрували різні форми газорозрядних скупчень та події у польовому і близько-польовому просторі людини. Стало можливим бачити невідомі досі форми та образи газорозрядного простору, потоки різноманітних енергій!

Кирліанографія відбиває багатогранність зв'язків з видимим і невидимим фізичним зором людини, виходячи з цілісної картини Світу. Знайомство з поняттям «аура», в широкому розумінні, через кірліанографію дає можливість осмислення невидимих подій у середовищі, а отже, розуміння та аналізу для причинно-системної оцінки явищ.

З 1995 року приймала пацієнтів та всіх фотографувала. Зібралася велика картотека, що дозволила з урахуванням аналізу створити узагальнення зображених фактів і подій, тобто здійснити їхній синтез. Ці фотодокументальні матерії та коментарі до них стали основою майбутніх книг та фільмів (вийшло 60 книги та понад 320 відеороликів, що відображають різні напрями досліджень). Характер більшості книг та відео-сюжетів науково-просвітницький.

Книги виходять з 2002 року у різних видавництвах багатьох країн світу.

У 2002 році стала членом Міжнародної Асамблеї світу НДЕАМ (Ноосферна духовно-екологічна Асамблея світу. Стала координатором цієї асамблеї в Америці. Як координатор цієї асамблеї понад 10 років на радіостанціях Америки вела радіо-програму «Вікно в Невидимий Світ».

У 2004 році разом з Аллою Гінзбург у США заснували науково-філософський журнал «Думка» та 6 років була заступником головного редактора.

Софія Бланк є членом співдружності художників-передвижників «Мистецтво натхнення», створеного Володимиром Андрєєвим у США. Є членом Міжнародної Спілки письменників.

Софія Бланк – автор багатьох статей та відеорозмов на сайті Міжнародного пізнавального центру SunGates Center. Учасник багатьох міжнародних форумів та автор публікацій у багатьох науково-просвітницьких та дослідницьких фахових виданнях.

У березні 2019 року Софії Бланк присвоєно звання почесного професора за внесок у експериментальну науку та просвітництво.

Дослідження

Софія знайомить нас із дивовижною добіркою кирліанівських знімків, які документально показують те, що раніше побачити було неможливо. Дослідження Софії Бланк показали, що людина може створювати у своєму навколишньому просторі "високовібраційні" енергетичні поля, або певним чином залучати їх у своє поле та поряд з ним. І це те, що кирліанівські знімки демонструють найбільш переконливо. Чим яскравіший газорозрядний спалах, тим щільніше і яскравіше свічення навколо пальця на кирліанівскому знімку.

Авторка досліджує мінерали, рослини, тваринний світ за допомогою кірліанівської методології, а також їх взаємозв’язки і взаємодію з людиною, експериментально підтверджуючи кожну таку дослідницьку подію відповідним фотознімком.

Нагороди

2008 р.

Нагорода "Жінка Феномен" від болгарської Асоціації феноменів.

Нагорода "Гордість людства" від індійського суспільства "Мистецтво життя".

Нагороджена медаллю за внесок у громадську працю та експериментальну науку від ізраїльського Товариства ветеранів та громадських діячів.

Посилання 

 Про кірліанографії, прилад, дослідження: https://www.youtube.com/watch?v=GmbKY1yeYos&ab_channel=КаналРа-свет
 Софія Бланк на YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=софия+бланк
 Експозиція кірліанографій (ст. Дінська): https://koltovoi.nethouse.ru/page/1035659
 Відомості з інших джерел: http://obovsem.shoutwiki.com/wiki/София_Михайловна_Бланк

Сучасні українські письменники
Популяризатори науки
Письменники США